First è l'album d'esordio degli Streets, pubblicato nel 1983.

Il disco

Tracce